Боб і Майк Браяни були чинними чемпіонами, але не змогли захистити свій титул, оскільки в 3-му колі їх здолали Ерік Буторак і Равен Класен.
Лукаш Кубот і Роберт Ліндстедт виграли титул, у фіналі перемігши Буторака і Класена з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 
Draw
Main Draw

Чоловіки, парний розряд
2014 у тенісі